Ума Каруна Терман () јесте америчка глумица и бивша манекенка висока 1,82 метара, рођена 29. априла 1970. године у Бостону (САД).

Филмографија 

|-
| 1984. || || -{Kaze no tani no Naushika}- || Кушана || 
|-
| 1988. || || -{Johnny Be Good}- || Џорџија Елканс || 
|-
| 1988. || || -{Kiss Daddy Goodnight}- || Лора || 
|-
| 1988. || Авантуре Барона Минхаузена || -{The Adventures of Baron Munchausen}- || Винус/Роуз || 
|-
| 1988. || Опасне везе || -{Dangerous Liaisons}- || -{Cécile de Volanges}- || 
|-
| 1990. || || -{Where the heart is}- || Дафни Макбејн || 
|-
| 1990. || Хенри и Џун || -{Henry & June}- || Џун Милер || 
|-
| 1991. || Робин Худ || -{Robin Hood}- || дјева Мариан || 
|-
| 1992. || Последња анализа || -{Final Analysis}- || Дајана Бејлор || 
|-
| 1992. || Џенифер Ејт || -{Jennifer Eight}- || Хелена Робертсон || 
|-
| 1993. || || -{Mad Dog and Glory}- || Глори || 
|-
| 1993. || || -{Even Cowgirls Get the Blues}- || Сиси Хенкшо || 
|-
| 1994. || Петпарачке приче || -{Pulp Fiction}- || Мија Волас || 
|-
| 1995. || || -{A Month by the Lake}- || госпођица Бимонт || 
|-
| 1996. || || -{Beautiful Girls}- || Андера || 
|-
| 1996. || Истина о мачкама и псима || -{The Truth About Cats & Dogs}- || -{Noelle}- || 
|-
| 1996. || || -{Duke of Groove}- || Маја || 
|-
| 1997. || Бетмен и Робин || -{Batman & Robin}- || Отровна Ајви/Др Памела Ајсли || 
|-
| 1997. || Гатака || -{Gattaca}- || Ајрин Касини || 
|-
| 1998. || || -{Misérables, Les}- || -{Fantine}- || 
|-
| 1998. || Осветници || -{The Avengers}- || Ема Пил || 
|-
| 1999. || || -{Sweet and Lowdown}- || Бланш || 
|-
| 2000. || Вател || -{Vatel}- || Ана де Монтосје || 
|-
| 2000. || Златни пехар|| -{The Golden Bowl}- || Шарлота Стент || 
|-
| 2001. || Касета || -{Tape}- || Ејми Рандал || 
|-
| 2001. || Зидови Челсија || -{Chelsea Walls}- || Грејс || 
|-
| 2002. || Хистерично слепило || -{Hysterical Blindness}- || Деби Милер || 
|-
| 2003. || Кил Бил 1 || -{Kill Bill: Vol. 1}- || Млада || 
|-
| 2003. || Исплата || -{Paycheck}- || Др Рејчел Портер || 
|-
| 2004. || Кил Бил 2 || -{Kill Bill: Vol. 2}- || Битрикс Кидо/Црна мамба || 
|-
| 2005. || Буди кул || -{Be Cool}- || Еди Атенс || 
|-
| 2005. || Туђе је слађе || -{Prime}- || Рафи Гардет || 
|-
| 2005. || Продуценти || -{The Producers}- || Јула || 
|-
| 2006. || Моја бивша супер девојка || -{My Super Ex-Girlfriend}- || Џени Џонсон || 
|-
| 2008. || Живот пред очима || -{The Life Before Her Eyes}- || Дијана Макфи (одрасла)|| 
|-
| 2008. || Случајни супруг|| -{The Accidental Husband}- || Ема Лојд ||такође продуценткиња
|-
| 2008. || Мој кревет од цинка|| -{My Zinc Bed}- || Лојд ||
|-
| 2008. || Божић Мапетоваца: Писма за Деда Мраза|| -{A Muppets Christmas: Letters to Santa}- || Лојд ||
|-
| 2009. || Материнство|| -{Motherhood}- || Елајза Велш||
|-
| 2010. || Перси Џексон: Крадљивац муње|| -{Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief}- || Медуза ||
|-
| 2010. || Венчање|| -{Ceremony}- || Зои||
|-
| 2012. || Бел Ами|| -{Bel Ami}- || Мадлен Форестје||
|-
| 2012. || Смеш|| -{Smash}- || Ребека Дувал||ТВ серија; 5 епизода
|-
| 2012. || Игра за опстанак|| -{Playing for Keeps}- || Пати||
|-
| 2012. || Филм 43|| -{Movie 43}- || Лоис Лејн||Сегмент: -{Super Hero Speed Dating}-
|-
| 2013. || Нимфоманка|| -{Nymphomaniac}- || госпођа Х.||
|-
| 2014. ||Скачи!|| -{Jump!}- || Венди||кратки филм
|-
| 2014. || Амерички тата|| -{American Dad!}- || Гвен Линг (глас)||Епизода: -{Now and Gwen}-
|-
| 2015. || Ударац|| -{The Slap}- || Аноук||мини-серија
|-
| 2015. || Адам Џоунс|| -{Adam Jones}- || ||
|-
| 2020. || Рат с деком || -{The War with Grandpa}- || Сали Марино-Декер ||
|-
|}

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 
 

Рођени 1970.
Људи из Бостона
Америчке глумице
Добитници награде Златни глобус
Добитници награде Сатурн
Биографије живих особа